Pijavka může být:

živočich
 označení pro několik rodů pijavic, tedy bezobratlých z kmene kroužkovci:

Aetheobdella 
Haemopis
 např. pijavka koňská (Haemopis sanguisuga) 
Hirudo 
 např. pijavka lékařská (Hirudo medicinalis)

rybník
 Pijavka (rybník), rybník na Tachovsku

Související články 
 Pijavice